Пинабетал има више значења:

 Пинабетал (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пинабетал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику